Баскетбольный турнир на XXIV Летних Олимпийских играх стал тринадцатым по счёту (включая показательные выступления) на летних Олимпийских играх. Были разыграны по одному комплекту наград среди мужчин и женщин. Среди мужчин уверенной победы добилась сборная СССР, пройдя в полуфинале американцев (бронзовые призёры) и победив в финале Югославию. А вот женская сборная США в полуфинале взяла верх над СССР (к слову, тоже бронзовыми призёрами) и в финале обыграла тех же югославок.

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Группа «A»

Группа «B»

за 5-8 места

Полуфиналы

Итоговое положение 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8.

Мужчины 
Сборная СССР начала турнир с игры со сборной Югославии. Матч был проигран вчистую, однако главным моментом в игре было появление на площадке Сабониса (провел игру почти без замен), который почти 1,5 года лечился от тяжелой травмы (разрыв ахиллового сухожилия).

Последующие игры команда выиграла, но не обошлось и без везения. Матч с Пуэрто-Рико в основное время завершался штрафными бросками соперника, но они были смазаны. В овертайме сборная СССР таких шансов противнику уже не предоставляла.

Группа «А»

Группа «B»

за 9-12 места

Плей-офф 
Заняв второе место в группе, сборная СССР вышла в 1/4 финала на бразильцев, ударную силу которых составлял Оскар Шмидт. Непосредственно с ним справиться не удалось: в завязавшемся с первых же минут открытом баскетболе Шмидт набрал 46 очков. Однако за счет более длинной скамейки и коллективной игры советская сборная в концовке перехватила инициативу. Поддержать же своего подуставшего лидера остальные бразильцы не сумели.

Матч СССР-США был первой игрой после финала мюнхенской олимпиады между этими командами. Сборная США готовилась нанести реванш за поражение в 1972.

По словам Шарунаса Марчюлёниса, план на игру был следующий: «Когда американцы начинали прессинговать, мы выводили мяч при помощи заслонов Сабониса. Нельзя было позволять сопернику организовывать быстрые отрывы и особенно — забивать сверху. Когда американцы получают такую возможность, у них словно вырастают крылья. В позиционном же нападении защитники либо стягивали противников к себе и отдавали передачу под кольцо, либо откидывали мяч под бросок освободившимся от опеки снайперам».

Все игроки признались, что игра сборной удалась: отлично сыграл Куртинайтис, великолепен был в защите Сабонис, закрывший «Адмирала» Робинсона, а Волков полностью выключил из игры Мэннинга. Тем не менее, победа сборной СССР была сенсационной. Марчюлёнис позже признавался: «Сыграй мы с американцами еще 10 матчей, в большинстве из них наверняка бы уступили».

По мнению большинства игроков, после победы сборной СССР югославы почувствовали победный настрой сборной команды СССР и в результате надломились прежде всего психологически.

Однако начало матча осталось за югославами. Сборная СССР никак не могла наладить игру в обороне и преодолеть зонную защиту противника: на 4-й минуте она проигрывала со счетом 0:6, на 9-й — 10:20, на 12-й — 12:24. Но после этого тяжелого отрезка, сборная СССР собралась и усилиями Сабониса выдала 5-минутный отрезок — 12:0. Благодаря точным броскам Римаса Куртинайтиса сборная СССР ушла на перерыв лидером и во втором тайме уже не упускала инициативу.

После перерыва (к 26-й минуте) разрыв достиг 10 очков, а югославы уже психологически были растеряны.

за 5-8 места

Итоговое положение 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12.

Примечания

Ссылки 
 Спорт-Экспресс Баскетбол. ЗОЛОТО СЕУЛА
 Женский турнир 1988 года на сайте ФИБА
 Мужской турнир на сайте ФИБА
 Баскетбольное золото Сеула-1988: мотивация Гомельского, возвращение Марчюлениса и ренессанс Сабониса

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
1988 год в баскетболе
Баскетбол в Республике Корея